Харц (Hartz) — фамилия. Известные носители:

 Харц, Луис (1919—1986) — американский политолог.
 Харц, Петер (род. 1941) — германский предприниматель и экономист.

См. также 
 Гарц (Harz)
 Хартс
 Хартц-Маунтинс